Peergroup (psychologie), een groep mensen uit de samenleving met een gemeenschappelijke eigenschap
 PeerGrouP (theatergezelschap), een in locatietheater gespecialiseerd theatergezelschap uit Donderen